Макси́м Ани́симович Кронга́уз (род. 11 марта 1958, ) — советский и российский , доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, первый заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ.

Биография 
Окончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета Московского государственного университета (1980). В 1984—1989 годах работал научным редактором в издательстве «Советская энциклопедия». Кандидат филологических наук (1989, диссертация «Использование механизмов референции при анализе текста»), доктор филологических наук (1999, диссертация «Семантические механизмы глагольной префиксации»), профессор.

Работу в Российском государственном гуманитарном университете начал с 1990 года старшим преподавателем, потом с 1996 года доцентом и с 1999 года профессором. Был заведующим кафедрой русского языка с 1996 по 2018 год, а в 2000—2013 годах директором Института лингвистики РГГУ. В 2018 году из РГГУ был уволен, предположительно из-за сокращения совместителей. 1 мая 2018 года Кронгауз объявил о том, что продолжит работать в РГГУ.

С 2013 года — руководитель Центра социолингвистики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС. С 2015 года — заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ.

Член редакционной коллегии научных журналов «Russian Linguistics» и «Русская речь».

Семья 
Сын поэта Анисима Максимовича Кронгауза (1920—1988) и Евгении Никитичны Кронгауз (1923—2011).

Дед — Макс Филиппович (Пинхас Липманович) Кронгауз — журналист, ответственный секретарь газеты «Московская правда». 

Братья деда:

 Борис Липманович Кронгауз (1914—1998), лингвист и педагог, специалист по эвенкскому языку;
 Герман Липманович Кронгауз (укр., 1917—2000), советский и израильский художник и скульптор; 
 Александр (Исай) Филиппович Кронгауз (1906—?), журналист, заместитель редактора журнала «Смена».

Сестра — Фаня (Феня) Филипповна Кронгауз (в документах Фейга Нохим-Липмановна, ?—1975), филолог, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института теории и истории педагогики АПН РСФСР, автор книги «К истории советской школы на Крайнем Севере» (1948), составитель сборников «В помощь учителю школ Крайнего Севера».

 Жена — Мария Михайловна Бурас, писатель.
 Дети:
 Анна (род. 1979) — генеральный директор издания «N+1».
 Корней (род. 1982)
 Екатерина (род. 1984) — журналист, бывший главный редактор сайта «Большой Город» (2011—2013), бывшая жена издателя Ильи Красильщика.
 Внуки — Лев (род. 2011) и Яков (род. 2013).

Книги 
  (+ 2 переиздания)
 «Приставки и глаголы в русском языке: Семантическая грамматика» (1998),
 
 «Семантика. Учебник для студентов лингвистических факультетов высших учебных заведений» (2005),
 
 
 ,

Примечания

Ссылки 

 
 Страница на сайте ОП РФ
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте школы «Репное»
 Интервью «Российской газете»
 Публикации в «Русском журнале» (2000—2003)
 Публикации в «Русском журнале» (2004—2012)
 Публикации в «Отечественных записках»
 Публикации на сайте «ПостНаука»
 Блог на сайте журнала «Сноб»
 Язык и коммуникация: новые тенденции (из цикла публичных лекций «Полит.ру»)
 «Высокомерие и снобизм в этой области не очень продуктивны»: о новых нормах русского языка (интервью журналу «Афиша»)
 Мемы в Интернете: опыт деконструкции (материал журнала «Наука и жизнь»)
 «Потребность в отрицательной оценке у нас больше, чем в положительной» (интервью «Московскому книжному журналу»)
 Чиновнику непонятно, в чём преимущество страны с развитыми гуманитарными науками (интервью журналу «Афиша»)
 Русский язык в защите не нуждается (интервью порталу фонда «Русский мир»)
 Интервью 2016 года.
 Учитель олбанского. Максим Кронгауз 17.11.2018

Лингвисты России
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели ВШЭ
Авторы учебников
Члены Общественной палаты России (2020—2023)
Сотрудники ИППИ РАН
Русисты
Авторы научно-популярной литературы